René Charbonneau peut désigner :
 René Charbonneau (missionnaire)
 René Charbonneau (architecte)